Щитно() — наименование населённых пунктов и гмины в Польше.

Гмина 
 Щитно — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Щитненский повят, Варминско-Мазурское воеводство.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Щитно — деревня в Пружанском районе Брестской области.

Польша 
 Щитно — город, входит в Варминско-Мазурское воеводство, Щитненский повят.
 Щитно — село во Влоцлавском повяте Куявско-Поморского воеводства.
 Щитно — село в Западно-Варшавском повяте Мазовецкого воеводства.
 Щитно — село в Оборницком повяте Поморского воеводства.
 Щитно — село в Плоньском повяте Мазовецкого воеводства.
 Щитно — село в Плоцком повяте Мазовецкого воеводства.
 Щитно — село в Члуховском повяте Поморского воеводства.